Hołcyna – potok w Beskidzie Śląskim, na terenie Brennej
 Hołcyna – przysiółek Brennej